Санкт-Вендель:

 Санкт-Вендель — город в Германии, районный центр, расположен в земле Саар.
 Санкт-Вендель — район в Германии.